Werder (o Uardere) è un centro abitato dell'Etiopia, situato nella Regione dei Somali.

Collegamenti esterni 
 

Centri abitati della regione dei Somali